VTR Open 2013 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в чилийском городе Винья-дель-Мар и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 2 по 10 февраля. Соревнование открывало южноамериканскую грунтовую серию.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Для Надаля этот турнир стал первым после поражения на Уимблдоне в начале июля 2012 года. Надаль 72-й раз в карьере дошёл до финала турнира ATP, но неожиданно потерпел поражение от 27-летнего Орасио Себальоса, который выиграл свой первый в карьере турнир ATP. На грунте Надаль последний раз проигрывал в финале в мае 2011 года.
 Орасио Себальос со второй попытки побеждает в финале турнира ATP (в 2009 году он проиграл финал турнира в Санкт-Петербурге).
 Рафаэль Надаль играет свой 72-й в карьере финал ATP и терпит 22-е поражение. Себальос — лишь второй аргентинец (после Давида Налбандяна), который сумел обыграть Надаля в финале турнира ATP.

Парный разряд

Факты 
 Паоло Лоренци побеждает в своём дебютном финале соревнований основного тура ассоциации.
 Потито Стараче выигрывает свой 1й титул в сезоне и 6й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 VTR Open

 Мировой тур ATP 2013
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте ATP 
 

Чили
Теннис
Февраль 2013 года
2013